

Veldhuizen, hameau et ancienne commune de la province d'Utrecht
 Veldhuizen, hameau de la commune de Westerveld, dans le Drenthe

Patronyme 
Sophie Veldhuizen, (1983 -) actrice et chanteuse néerlandaise.